Britton (Michigan)
Britton (South Dakota)
Nathaniel Lord Britton (1859-1934), Amerikaans botanicus